Nemiro steht für:

 (4228) Nemiro, ein Hauptgürtelasteroid

Nemiro ist der Familienname folgender Personen:

 Ralfs Nemiro (* 1981), lettischer Politiker und Jurist